Натуральне число 676
 676 рік до нашої ери
 676 рік нашої ери